Західна Галичина (етнографічна) — частина української етнічної території Галичини, яка лежить на захід від сучасного кордону України.
 Західна Галичина (судова) — західна половина коронного краю Королівство Галичини та Володимирії, яка належала до апеляційного суду в Кракові.
 Нова (Західна) Галичина — адміністративний край в імперії Габсбургів, утворений після Третього поділу Польщі в 1795.